John Reid (1918–1954) olimpiai ezüstérmes amerikai vitorlázó
 John Reid (1928–2020) új-zélandi krikettjátékos
 John Reid (1956–2020) új-zélandi krikettjátékos
 John Reid (1946) új-zélandi filmrendező
 John Reid (1949) skót zenei menedzser